Y4, Y-4 ou Y04 peut faire référence à :
 Biélorussie, selon la liste des Vehicle Identification Numbers,
 autre nom du Pancreatic polypeptide receptor 1,
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,
 Volaris, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 formule chimique du tétrayttrium de numéro CAS .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres